Мишень (фильм, 1985) (англ. Target) — американский кинофильм 1985 года режиссёра Артура Пенна.
 Мишень (фильм, 2004) (англ. Target) — американский кинофильм 2004 года режиссёра Уильяма Уэбба.
 Мишень (фильм, 2011) — российский кинофильм 2011 года режиссёра Александра Зельдовича.